

Astronomia
 1414 Jérôme – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Jérôme – variante del nome proprio di persona Girolamo

Persone
 Fabien Jérôme – calciatore francese
 Jean-Robens Jérôme – ex calciatore haitiano
 Mechack Jérôme – calciatore haitiano
 Vincent Jérôme – ex ciclista su strada francese

Pagine correlate
Jerome